Agneziidae är en familj av sjöpungar. Agneziidae ingår i ordningen Enterogona, klassen sjöpungar, subfylumet manteldjur, fylumet ryggsträngsdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Agneziidae 28 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sjöpungar
Agneziidae